Die goldene Pest steht für:

 Die goldene Pest (1921), einen deutschen Stummfilm von Louis Ralph
 Die goldene Pest (1954), einen deutschen Spielfilm von John Brahm